Òrrius kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Òrrius (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Òrrius (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar